

Mitologia 
 Macareo – personaggio della mitologia greca, figlio di Eolo e fratello di Canace
 Macareo – personaggio della mitologia greca, figlio di Elio e Rodo. Divenne re di Lesbo
 Macareo – personaggio della mitologia greca, figlio di Licaone ed eponimo della città Macaria in Arcadia
 Macareo – personaggio della mitologia greca, compagno di Odisseo e di Enea. Fu trasformato in maiale da Circe
 Macareo – personaggio della mitologia greca, uno dei Lapiti al matrimonio di Piritoo ed Ippodamia. Uccise il centauro Erigdupus
 Macareo – personaggio della mitologia greca, re di Locri e padre di Eubea. Potrebbe essere anche il padre di Megaclite amante di Zeus divenendo la madre di Tebe e di Locro

Altro 
 Macareo – mascheretto del fiume Orinoco